Il campionato di Insular Preferente de Las Palmas 1986-1987 è stato il 10º campionato avente questa dicitura ed era il quinto livello della federazione spagnola composto da 18 squadre. La prima classificata veniva promossa in Tercera División e vide la vittoria finale dell'Unión Marina.

Classifica finale

Play-off 
I play-off sono stati disputati in due coppie di partite di andata e ritorno per decidere quali squadre arrivate seconde e terze nei rispettivi gironi di Preferente di Las Palmas e Tenerife dovessero essere promosse. Le squadre classificate seconde hanno giocato le partite il 14 e 18 giugno, mentre le terze il 21 e 28 giugno.

Risultati

Tabellone 
Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire 

NOTA: l'asterisco indica che l'incontro è stato rinviato o sospeso ed è presente sia in corrispondenza del turno rinviato sia in corrispondenza del turno immediatamente successivo al recupero: esso serve a segnalare che, nella stessa giornata successiva al recupero, la formazione vincente dispone di un punteggio maggiore. L'asterisco non compare con la squadra che esce sconfitta dal recupero (né in corrispondenza del rinvio, né per il recupero stesso), invece è da usare con entrambe le squadre se il recupero termina con un pareggio: in caso di pareggio o vittoria nella partita del recupero, può comportare un incremento potenziale "anomalo" (cioè di 2 punti o superiore ai 3 punti) nella giornata seguente dove il punteggio terrà conto di entrambe le partite (quella recuperata nel turno precedente e quella regolarmente giocata nel turno successivo: pareggio-pareggio = 2 punti; pareggio-vittoria o vittoria-pareggio = 3 punti; vittoria-vittoria = 4 punti).

Note

Voci correlate 
 Primera División 1986-1987 (Spagna)
 Segunda División 1986-1987 (Spagna)
 Segunda División B 1986-1987
 Coppa del Re 1986-1987

Collegamenti esterni 
 

Divisiones Regionales de Fútbol
Calcio nel 1986
Calcio nel 1987